Вајсбах може бити:

 Вајсбах (Тирингија), општина у округу Зале-Холцланд, у њемачкој покрајини Тирингија.
 Вајсбах (Хоенлое), општина у округу Хоенлое, у њемачкој покрајини Баден-Виртемберг.